Конференция Католических Епископов в Беларуси (ККЕБ, ) — Конференция Католических Епископов Республики Беларусь, коллегиальный орган национального церковно-административного управления Католической Церкви в Беларуси.

Основана и утверждена 11 февраля 1999 года. Первым председателем стал кардинал Казимир Свёнтек.

Председатели Конференции 

 Кардинал Казимир Свёнтек c 1999 года по 2006 год;
 Епископ Александр Кашкевич с 2006 года по 3 июня 2015 года;
 Архиепископ Тадеуш Кондрусевич с 3 июня 2015 года по 14 апреля 2021 года;
 Епископ Олег Буткевич с 14 апреля 2021 года по настоящее время.

Состав 
По данным на 2021 год в состав Конференции входят:
 Епископ Витебской епархии Олег Буткевич, председатель;
Епископ Гродненской епархии Александр Кашкевич, вице-председатель;
 Митрополит Минско-Могилёвской архиепархии  Иосиф Станевский, генеральный секретарь.
 Епископ Пинской епархии Антоний Демьянко;
 Епископ-помощник Пинской епархии, администратор Минско-Могилёвской архиепархии Казимир Великоселец;
 Епископ-помощник Минско-Могилёвской архиепархии Юрий Кособуцкий;
 Епископ-помощник Минско-Могилёвской архиепархии Александр Яшевский;

Структура 
 Душепастырский центр при ККЕБ,
 Межъепархиальный церковный суд,
 Строительное бюро при ККЕБ,
 Комиссия по делам семьи при ККЕБ,
 Катехетическая секция,
 Секция по переводу литургических текстов и официальных документов Католической церкви Комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при ККЕБ,
 Секция церковной музыки Комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при ККЕБ,
 Ответственный за СМИ,
 Католическая Ассоциация для коммуникаций SIGNIS-БЕЛАРУСЬ.

См. также 
 Конференция католических епископов

Примечания

Ссылки 
 ККЕБ на сайте Католической церкви в Белоруссии
 ККЕБ на сайте gcatholic.org

Католицизм в Белоруссии
Белор